Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 935 dans le monde.

 Route 935 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 935 en Finlande
  dans certains départements, en France